Harmonium Museum Nederland, museum over harmoniums in Barger-Compascuum, Drenthe
 Harmonium Museum (Paasloo), museum over harmoniums in Paasloo, Overijssel
 Orgel- und Harmonium-Museum, Liestal, Zwitserland